Weltbild steht für:
 Weltbild, das in einen Zusammenhang gebrachte Wissen von der Welt als Ganzes
 Weltbild (Unternehmen), ein deutsches Verlags-, Versand- und Buchhandelsunternehmen
 Weltbild (Zeitschrift), eine Illustrierte
 Das Weltbild, eine von Hans Prinzhorn (1886–1933) zwischen 1927 und 1930 herausgegebene Schriftenreihe
 ein gemeinsames TV-Bild, das bei Großveranstaltungen global an Sendeanstalten verteilt wird.